Берестовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Берестовская волость (Гадячский уезд) — в составе Полтавской губернии, Гадячский уезд
 Берестовская волость (Константиноградский уезд) — в составе Полтавской губернии, Константиноградский уезд
 Берестовская волость (Бердянский уезд) — в составе Таврической губернии, Бердянский уезд